Scanzo – comune soppresso che unito a Rosciate è andato a formare il comune di Scanzorosciate
 Moscato di Scanzo – Vino DOCG della Lombardia